Kaptol ist der Name mehrerer kroatischer Orte:

 Kaptol (Slawonien), eine Gemeinde in Slawonien
 Kaptol (Zagreb), ein Stadtviertel des Zagreber Stadtteils Gornji Grad-Medveščak